Klinkenmühle steht für:

 Klinkenmühle (Nuthe-Urstromtal), ehemalige Wassermühle und Wohnplatz im Ortsteil Gottsdorf der Gemeinde Nuthe-Urstromtal, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Klinkenmühle, ehemalige Wassermühle im Ortsteil Kübelberg der Gemeinde Schönenberg-Kübelberg, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Klinkenmühle, ehemalige Wassermühle im Ortsteil Loshausen der Gemeinde Willingshausen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen